

Biografia 
Cugino dei fratelli Monti (Luis ed Enrique), aveva numerosi calciatori in famiglia:

Carriera 
Gioca per Alvear, Boca Juniors, Defensores Belgrano, Platense ed Estudiantes de la Plata.

Note